New Era () — дебютный полноформатный студийный альбом интернациональной англоязычной пауэр-метал-группы Revolution Renaissance, основанной незадолго до этого финским гитаристом-виртуозом Тимо Толкки после его ухода из Stratovarius. Издан в 2008 году.

Для записи альбома были приглашены многие известные музыканты, в том числе вокалисты — например, Михаэль Киске из Helloween, Тобиас Заммет из Edguy и Паси Рантанен из Thunderstone.

Список композиций 
 Heroes (Lead Vocals Tobias Sammet) — 04:20
 I Did It My Way (Lead Vocals Michael Kiske) — 04:22
 We Are Magic (Lead Vocals Pasi Rantanen) — 04:23
 Angel (Lead Vocals Michael Kiske) — 04:51
 Eden Is Burning (Lead Vocals Pasi Rantanen) — 05:16
 Glorious And Divine (Lead Vocals Tobias Sammet) — 04:43
 Born Upon The Cross (Lead Vocals Pasi Rantanen) — 04:02
 Keep The Flame Alive (Lead Vocals Michael Kiske) — 04:32
 Last Night On Earth (Lead Vocals Michael Kiske) — 04:46
 Revolution Renaissance (Lead Vocals Michael Kiske) — 06:10

Участники записи 
 Timo Tolkki — гитара;
 Michael Kiske — вокал на 2, 4, 8, 9, 10;
 Tobias Sammet — вокал на 1, 6;
 Pasi Rantanen — вокал на 3, 5, 7;
 Pasi Heikkilä — бас-гитара;
 Joonas Puolakka — клавишные;
 Mirka Rantanen — ударные.

Альбомы Revolution Renaissance
Альбомы Frontiers Records